De Internationale Schaatsunie (ISU; International Skating Union) organiseert sinds 1936 het Wereldkampioenschap schaatsen allround voor vrouwen.

In de drie voorgaande jaren werd er een officieus toernooi georganiseerd door de plaatselijke Oslo Skøiteklubb (OSK) in Oslo, Noorwegen. Vanwege de Tweede Wereldoorlog werden er geen kampioenschappen georganiseerd van 1940 tot en met 1946.

In de loop der jaren zijn de verreden afstanden regelmatig gewijzigd. Tegenwoordig wordt op een allround toernooi voor vrouwen de grote vierkamp verreden. Aan de hand van de gereden tijden wordt een klassement opgemaakt.

Edities

Medaillewinnaars klassement

Medailleverdeling

Eindklassement per land
Bijgewerkt tot en met WK Allround 2022

Eindklassement individueel
Bijgewerkt tot en met WK Allround 2022

Afstandmedailles
Bijgewerkt tot en met WK Allround 2022

Statistieken

Organiserende landen 
Bijgewerkt tot en met de WK allround van 2022.